Celles (Henegouwen), een plaats en gemeente in Henegouwen
Celles (Namen), een dorp in de gemeente Houyet in de provincie Namen
Celles (Luik), een dorp in de gemeente Faimes in de provincie Luik

Celles (Ariège)
Celles (Cantal)
Celles (Charente-Maritime)
Celles (Dordogne)
Celles (Hérault)
ook:
Celles-en-Bassigny, Haute-Marne
Celles-lès-Condé, Aisne 
Celles-sur-Aisne, Aisne 
Celles-sur-Belle, Deux-Sèvres
Celles-sur-Durolle, Puy-de-Dôme
Celles-sur-Ource, Aube 
Celles-sur-Plaine, Vosges

Personen
Adelinus van Celles
Antoine de Celles
François Bédos de Celles